

Щоткино — присілок, Підосиновський район, Кіровська область
 Щоткино — село, Підосиновський район, Кіровська область